Блэк-Хок () — может означать:

 Блэк-Хок — округ в штате Айова, США.
  — муниципалитет самоуправления в округе Гилпин, штат Колорадо, США.
  — мост, пересекает реку Миссисипи, соединяя город Лансинг в округе Алламаки, штат Айова, с сельским округом Кроуфорд, штат Висконсин.

См. также